Эндрю «Дрю» Пауэлл (; род. 19 января 1971, Ноблсвилл, Индиана, США) — американский актёр, известный по роли Соломона Гранди в телесериале Fox «Готэм».

Биография 
Эндрю Пауэлл родился 19 января 1971 года в Ноблсвилле, штат Индиана. В подростковом возрасте вместе с семьёй переехал в небольшой городок Лебанон, где окончил местную старшую школу. В 1998 выпустился из университета Де По и отправился в Лос-Анджелес, чтобы стать актёром.

Дебютировал на телевидении в 2000 году, снявшись в эпизодической роли в первых двух сезонах ситкома «Малкольм в центре внимания». Впоследствии он снялся в десятках сериалов, среди которых «Доктор Хаус», «Американская история ужасов», «Анатомия страсти», «Менталист», «Касл» и многие другие.

В 2011 снялся в триллере «Соломенные псы» в роли Бига, приятеля главного антагониста. В 2014 начал сниматься в сериале канала Fox «Готэм» в роли Бутча Гилзина, рядового гангстера, который затем становится суперзлодеем по прозвищу Соломон Гранди.

Личная жизнь 
На съёмках сериала «Пондероса» в 2001-2002 годах Дрю Пауэлл познакомился со своей будущей женой, Вероникой, которая тогда работала гримёром. В 2011 году у них родился сын Лео.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Выпускники Университета Депау